Hans Noack ist der Name folgender Personen:

* Hans-Georg Noack (1926–2005), deutscher Autor
 Hans-Georg Noack (Fußballfunktionär) (1929–2021), deutscher Fußballfunktionär
 Hans-Joachim Noack (1940–2020), deutscher Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Hans Nowack
 Hans Nowak